Аграфа ( – дословно „незаписани“) може да се отнася за:

 Аграфа, незаписани изрази, приписвани на Исус Христос;
 Аграфа, историко-географски район в Централна Гърция, южен Пинд;
 Аграфа, дем в Евритания, Централна Гърция;
 Аграфа, средищно село на дем Аграфа в Централна Гърция.